Парла:
 Парла — муниципалитет в Испании, провинция Мадрид.
 Парла (или Парля) — река в России, протекает в Моршанском районе Тамбовской области. Правый приток реки Цна. 
  — испанский футбольный клуб из города Парла.
  — испанский футбольный клуб из города Парла.